Unisonic — дебютный студийный альбом немецкой супергруппы Unisonic, образованной бывшими участниками группы Helloween Каем Хансеном и Михаэлем Киске. Диск вышел 21 марта в Японии, 30 марта в Европе и 22 марта 2012 года в США.

Комментарии 
Киске сказал по поводу присоединения Хансена к Unisonic следующее: «После многих лет, когда я отказывался от гастролей, я отлично повеселился, выступая с Unisonic летом 2010 года, так что я согласился поехать в непродолжительный мировой тур с Avantasia. Было здорово находится на сцене с такими прекрасными музыкантами, однако, в случае с Каем все по-другому. Мы мгновенно ощутили прежнюю магию и отлично веселились как на сцене, так и вне её. Мы оба поняли, что хотим снова играть в одной группе. Его заинтересовала музыкальная концепция Unisonic, и он наконец-то спросил меня, может ли он присоединиться к группе. Я поговорил с моими коллегами, и все они с радостью восприняли эту идею».

Список композиций

Варианты издания 
Альбом вышел в нескольких вариантах:
 Стандартный выпуск включает в себя 11 песен.
 Европейское издание включает в себя бонус-трек «Over the Rainbow».
 Японское издание включает в себя бонус-трек The «Morning After».
 Американское издание включает в себя 2 бонус-трека — живую версию хита Helloween I Want Out (также вошедшую на предыдущий EP группы — Ignition), и песню The Morning After.

Чарты

Участники записи 
 Михаэль Киске — главный вокал
 Мэнди Мейер — лид и ритм-гитара
 Кай Хансен — лид и ритм-гитара
 Дэннис Уорд — бас-гитара
 Коста Зафириоу — ударные, перкуссия
 Гюнтер Верно — клавишные (треки 2, 4, 12)

Примечания 

Альбомы earMUSIC
Unisonic
Дебютные альбомы 2012 года
Альбомы хеви-метала